Рейне — населённые пункты:

 Рейне — арабская деревня и местный совет в Северном округе Израиля.
 Рейне — деревня в фюльке Нурланн, Норвегия.